F44 steht für:

 INS Tabar (F44), eine Fregatte der Talwar-Klasse der indischen Marine
 F44 (Paralympics), eine Startklasse der paralympischen Sportarten
 F44, Nato-Code der Kerosinsorte JP-5
 BMW F44, werksinterne Bezeichnung des 2er Gran Coupé